Гане́лин — еврейская фамилия. Произошла от еврейского имени Хана.

Известные носители:
 Ганелин, Вячеслав Шевелевич (род. 1944) — советский и израильский композитор, джазовый музыкант.
 Ганелин, Евгений Рафаилович (род. 1959) — советский и российский актёр, сын Р. Ш. Ганелина.
 Ганелин, Рафаил Шоломович (1926—2014) — российский историк, член-корреспондент РАН.
 Ганелин, Шолом Израилевич (1894—1974) — советский педагог.
Гане́лина:
 Ганелина, Ирина Ефимовна (1921—2010) — врач-кардиолог, доктор медицинских наук.